El turista puede referirse a:

 The Tourist, película de Estados Unidos dirigida en 2010 por Florian Henckel von Donnersmarck. 
 The Tourist, película de Estados Unidos dirigida en 1925 por Fatty Arbuckle.
 El turista, película coproducción de España y Argentina dirigida en 1963 por Enrique Cahen Salaberry.
 The Tourist, serie de televisión estrenada en 2022.